Vocht, ou plus précisément De Vocht, de Vocht sont les noms de famille des personnes suivantes :
 Jacques De Vocht (1902–1952), un homme politique belge
  (1887–1977), un compositeur belge
 Wim De Vocht (* 1982, Turnhout), un coureur cycliste belge
 Liesbet De Vocht (* 1979, Turnhout), une coureuse cycliste belge

Patronyme néerlandais